Kylie kan syfta på:

 Kylie Minogue (1968–),  en australiensisk artist, sångerska och skådespelare
 Kylie – ett redskap, se bumerang